Gizem significa misteri en turc i s'utilitza com a nom de dona. Algunes persones notables amb el nom Gizem inclouen:

 Gizem Elmaağaçlı - arquera turca, campiona del mòn
 Gizem Girişmen - esportista paralímpica turca
 Gizem Giraygil - jugadora de voleibol turca
 Gizem Örge - jugadora de voleibol turca
 Gizem Saka - pintora i economista turca

Prenoms femenins turcs
Pàgines de desambiguació de biografies